Duitsland:
Naumburg (Hessen), een plaats in de deelstaat Hessen
Naumburg (Saale), een plaats in de deelstaat Saksen-Anhalt

Polen:
Nowogród Bobrzański (Duits: Naumburg am Bober), een stad in het woiwodschap Lebus
Nowogrodziec (Duits: Naumburg am Queis), een stad in het woiwodschap Neder-Silezië